

Александрия

Волынь (Луцк)

Ворскла (Полтава)

Говерла (Ужгород)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря (Луганск)

Карпаты (Львов)

Металлист (Харьков)

Металлург (Запорожье)

Олимпик (Донецк)

Сталь (Днепродзержинск)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Дебютанты чемпионата

По турам

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги Украины
 «Динамо» заявило девять собственных воспитанников
 Где мои шестнадцать лет. О роли молодых игроков в чемпионате Украины
 Мои года — мое богатство. О роли ветеранов в чемпионате Украины
 Жизнь взаймы. О роли арендованных игроков

Примечания 

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016